Liste des champions du monde français de boxe anglaise professionnelle reconnus par les organisations suivantes :

 La WBA (World Boxing Association), fondée en 1921 et succédant à la NBA (National Boxing Association) en 1962,
 La WBC (World Boxing Council), fondée en 1963,
 L'IBF (International Boxing Federation), fondée en 1983,
 La WBO (World Boxing Organization), fondée en 1988.

Mise à jour :

Liste des boxeurs français champions du monde

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la WBA
 Site officiel de la WBC
 Site officiel de l’IBF
 Site officiel de la WBO

Liste en rapport avec la boxe anglaise